Jules de Polignac (1746-1817), capitaine du Royal-Dragon, époux de la favorite de Marie-Antoinette d'Autriche ;
 Jules de Polignac (1780-1847), ministre de Charles X de France, fils du précédent.